John Fallon ist der Name folgender Personen:

* John Fallon (Golfspieler) (1913–1985), schottischer Golfspieler 
 John Fallon (Fußballspieler) (* 1940), schottischer Fußballtorwart